Тромъёган — река в России, протекает по территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. Правый приток реки Оби. Длина реки — 581 км, площадь водосборного бассейна — 55 600 км².

Исток реки расположен в Сибирских Увалах, на протяжении всего течения река сильно меандрирует. Тромъёган впадает в протоку Санина реки Оби примерно в 50 км к востоку от Сургута. Судоходна на 250 км от устья. В бассейне реки — более 90 тысяч озёр, общей площадью около 9834 км².

Питание реки смешанное, по большей части снеговое. Высокая вода наблюдается с мая по октябрь, средний расход 425 м³/сек. Главный приток (левый) — река Аган — впадает в Тромъеган недалеко от его устья.

Река замерзает в октябре — начале ноября, вскрывается весной в мае.

Притоки 

Основные притоки (км от устья):

 20 км: Моховая
 43 км: водоток протока без названия
 45 км: Ягмун-Ягун
 59 км: Аган
 63 км: Коттымъёган
 66 км: Ультъягун
 102 км: Сылькыягун
 117 км: Ортъягун
 126 км: Ингуягун
 150 км: Онтынгъягун
 160 км: река без названия
 160 км: Эгутъягун
 166 км: Вачингурийягун
 182 км: Савуйпеу
 207 км: Лимпас
 243 км: Ай-Имиягун
 258 км: Энтль-Имиягун
 273 км: Тляттыягун
 304 км: Сукуръяун
 366 км: Нятлонгаягун
 382 км: Оморъягун
 419 км: река без названия
 429 км: Пайлоръягун
 450 км: Муроягун
 453 км: река без названия
 468 км: Репорнъягун
 479 км: Люкъягун
 480 км: Кутлопъявин
 520 км: Ай-Тромъёган

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Вах до города Нефтеюганск, речной подбассейн реки — Обь ниже Ваха до впадения Иртыша. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Литература 
 

Притоки проток и рукавов Оби
Реки Сургутского района